Warface: Breakout — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разработанная студией Allods Team и выпущенная для консолей PlayStation 4 и Xbox One компанией MY.GAMES. Анонс и выход игры состоялся в 2020 году.

Разработка и выпуск 
Проект представляет собой спин-офф в рамках франшизы Warface и развивается параллельно с оригинальной условно-бесплатной игрой. Warface: Breakout — платная игра с микротранзакциями, направленными на получение косметического контента. Игру можно купить в 4 вариациях: обычное издание, издание Deluxe, косметический набор первого сезона, годовой пропуск. Игра была анонсирована 26 мая 2020 года и выпущена в тот же день.

Breakout — первая платная игра, разработанная и выпущенная MY.GAMES.

Игровой процесс 
Warface: Breakout — тактический командный шутер, вдохновленный классическим геймплеем в стиле Counter-Strike, где одна команда из пяти игроков устанавливает бомбу у выбранной ключевой точки, а другая должна этому помешать, разминировав заряд или уничтожив противников. Противостояние идет между двумя группировками наемников будущего — "Стражами" и "Жнецами".

В каждой игре вас ждёт битва между "Стражами" – бывшими военными на службе у корпорации, и "Жнецами" – радикальной группировкой, выросшей из отрядов сопротивления. Вы – команда наёмников, ваша цель – заложить или разминировать бомбу, ваши ставки очень высоки. Изучайте карту и подбирайте подходящее снаряжение, чтобы разработать наилучшую стратегию. И не забывайте про план "B", ведь соперники наверняка приготовили вам сюрпризы.

На запуске Breakout имеет пять мультиплеерных карт, один игровой режим — "Найти и уничтожить". За выполнение целей и уничтожение противников игрок получает кредиты, которые можно потратить на приобретение снаряжения в ходе матча. Каждая сторона обладает уникальным арсеналом . Доступен большой объём настоящих моделей оружия , каждая из которых имеет различные характеристики и поведение (пистолеты, пистолеты-пулеметы, дробовики, штурмовые и снайперские винтовки).

Разработчики обещают регулярно выпускать бесплатный дополнительный контент для всех обладателей игры.

Сезоны 
В игре представлена система сезонов, которые запускаются раз в несколько месяцев. С каждым сезоном Warface: Breakout будет получать новый контент и функции, которые доступны всем обладателям игры — новые карты, режимы, косметические предметы и так далее.

Отзывы и критика 
Игра получила смешанные отзывы от критиков. Средний балл версии для Xbox One на агрегаторе оценок Metacrtic составил 66 баллов из 100 возможных.

Примечания

Ссылки 
 
 https://playbreakout.com/ru/about — Об игре Warface: Breakout

Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры на движке CryEngine
MMOFPS
Компьютерные игры по алфавиту
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры, разработанные в России